Název Vlkoš nesou dvě obce: 

 Vlkoš (okres Hodonín), asi 3 km jihovýchodně od Kyjova v okrese Hodonín
 Vlkoš (nádraží), železniční nádraží v obci
 Vlkoš (okres Přerov), asi 7 km jihozápadně od Přerova v okrese Přerov

V minulosti se název Vlkoš používal též pro vesnici:

 Vlkošov, část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy